Шварцман — єврейське прізвище.

 Шварцман Борис Абрамович (* 1899 — † 1966) — справжнє ім'я українського режисера Боріна Бориса Абрамовича
 Шварцман Джейсон (* 1980) — американський кіноактор та музикант
 Шварцман Джон (* 1960) — американський кінооператор
 Дієго Шварцман (* 1992) — аргентинський тенісист
 Шварцман Ієгуда Лейб (* 1866 — † 1938) — справжнє ім'я філософа-екзистенціоналіста Шестова Льва Ісааковича
 Шварцман Леонід Аронович (* 1920) — радянський художник анімаційного кіно, режисер
 Шварцман Мойсей Фроїмович (1911—1944) — Герой Радянського Союзу
 Шварцман Ошер Маркович (* 1889 — † 1919) — єврейський радянський поет
 Шварцман Павло Георгійович — підполковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Шварцман Полет (* 1894nbsp;— † 1953) — латвійська, французька і аргентинська шахістка

єврейські прізвища